Gornje Selište je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Glina, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 70 stanovnika te 35 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji